Niedźwiada – inna nazwa herbu szlacheckiego Rawicz.

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 4 
 Niedźwiada – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Niedźwiada 
 Niedźwiada – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz 
 Niedźwiada – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce 
 Niedźwiada – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Małdyty

Inne 
 Niedźwiada – potok, lewy dopływ Szklarki

Zobacz też 
 Niedźwiada Duża, 
 Niedźwiada Mała.